Менье́ () — французская фамилия.

Известные носители

Во Франции 
 Менье, Антуан Брютюс (1795—1853) — французский промышленник, основатель шоколадной фабрики его имени.
 Менье, Эмиль Жюстен (1826—1881) — французский промышленник, писатель и депутат, сын предыдущего.
 Менье, Октав (1874—1961) — французский военный, колониальный администратор.
 Менье, Станислас-Этьен (1843—1925) — французский геолог.
 Менье, Этьен Кристоф (Maignet, Etienne Christophe; 1758—1834) — французский адвокат и депутат Законодательного собрания и Конвента, член Комитета общественного спасения.
 Менье, Луи Шарль Грегуар (1768—1848) — французский военный, полевой маршал.

см. также
 Менье (фабрика) — французская шоколадная фабрика, основанная в 1816 году Антуаном Брютюсом Менье и выпускавшая плитки с 1856 года; ныне собственность швейцарской фирмы Nestlé.

В Бельгии 
 Менье, Константин (1831—1905) — бельгийский скульптор-реалист.